Византийский крест — название христианского креста, который возник в Византийской Империи. Существует несколько крестов, которые могут быть названы византийскими:
 Византийский крест
 Русский православный крест или русско-византийский крест